Marsch kan syfta på:
 Marsch (transport) –  förflyttning av militär trupp
 Musikmarsch –  en musikkår spelar ett musikstycke och samtidigt går i takt till musiken
 Marschmusik – en musikgenre eller ett musikstycke
 Marsch – alternativt namn på en sång av Herman Sätherberg, se Studentsången
 Marsch –  en folkmassa som förflyttar sig från en samlingsplats till en annan plats i form av ett demonstrationståg, se demonstration (folk)